Zur Zwischenlagerung von verbrauchten, abgebrannten Brennelementen aus Kernkraftwerken sind an jedem Standort eines oder mehrerer Kernkraftwerke Zwischenlager – sogenannte Standortzwischenlager – errichtet worden oder werden zurzeit errichtet. Dort werden die Brennelemente solange aufbewahrt, bis der Bund in seiner Zuständigkeit gemäß Atomgesetz ein Endlager für wärmeentwickelnde Abfälle in Betrieb genommen hat. Die zentralen Zwischenlager in Gorleben und Ahaus werden bevorzugt für die Zwischenlagerung zurückzunehmender Abfälle aus der Wiederaufarbeitung im Ausland verwendet.

Standortzwischenlager dienen der zeitlichen Verschiebung von Transporten verbrauchter Brennelemente. 

 Standortzwischenlager